Чемпіонат Шотландії з футболу 1895-96 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 серпня 1895 року та фінішував 4 квітня 1896 року. Це 6-й сезон чемпіонату Шотландії, третій титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії на rsssf 

1895-96
Шотландія
Шотландія